Sian est un nom propre et un nom commun ; SIAN est un sigle.

Prénom 
Sian est un prénom féminin gallois.

Toponyme 

 Sian, localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
 Sian, localité située dans le département de Kourinion au Burkina Faso

Sigle 

 Le Syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France, ex-SIAN pour Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Nord

Autres 
 Sian, un instrument de musique coréen de type orgue à bouche
 Lamborghini Sián, une automobile
Homonymie de localités